

Astronomia
 9639 Scherer – asteroide della fascia principale

Persone
Adolf Scherer  – calciatore cecoslovacco
Alfredo Vicente Scherer  – cardinale cattolico brasiliano
Andreas Scherer  – ex saltatore con gli sci tedesco
Barthélemy Louis Joseph Schérer – generale francese
Fabio Scherer  – pilota automobilistico svizzero
Fernando Scherer  – nuotatore brasiliano
Giorgio Scherer  – pittore italiano
Herb Scherer  – cestista statunitense
Johann Jakob Scherer – ufficiale e imprenditore svizzero
Maria Theresia Scherer  – religiosa e beata svizzera
Markus Scherer  – ex lottatore tedesco
Odilo Pedro Scherer  – cardinale cattolico brasiliano
Roy Harold Scherer Jr., più noto con il nome d'arte di Rock Hudson – attore statunitense.
Sarah Scherer  – tiratrice a segno statunitense
Sebastian Anton Scherer – compositore e organista tedesco
Siegfried Scherer  – biologo tedesco
Theodor Scherer  – generale tedesco
Wilhelm Scherer  – filologo e scrittore austriaco

Pagine correlate 
 Schérer
 Scherrer